Louis Auvray peut désigner plusieurs personnes comme :

 Louis Auvray (1808-1871), homme politique français ; 
Louis Auvray (1810-1890), sculpteur et critique français.